Hasengraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Hasengraben (Alb), rechter Zufluss der Alb (zum Oberrhein) in Ettlingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Hasengraben (Muckenbach), rechter Zufluss des Muckenbachs (zur Schwabach, zur Regnitz) im Buckenhofer Forst nahe Uttenreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Hasengraben (Ötscherbach),  rechtes Bachtal zum Ötscherbach kurz vor dem Mirafall im Gemeindegebiet von Mitterbach am Erlaufsee, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Hasengraben (Parthe), rechter Zufluss der Parthe bei Plaußig, Stadt Leipzig, Sachsen
 Hasengraben (Pleissingbach),  rechtes Bachtal zum Pleissingbach kurz vor Heufurth, Stadtgemeinde Hardegg, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Hasengraben (Potsdam), Kanal zwischen dem Heiligen See und dem Jungfernsee in Potsdam, Brandenburg

Siehe auch:
 Hasenbach
 Haslengraben